Нова Ушиця — селище міського типу, Хмельницька область, Новоушицький район
 Нова Ушиця — селище, Житомирська область, Коростенський район
 Нова Ушиця — річка у Хмельницькій області